Das Wort Wärmewert bezeichnet wahlweise

 den physikalischen Begriff der Wärmeleitfähigkeit,
 das Maß der thermischen Belastbarkeit einer Zündkerze.